Вомбжезьно:

 Вомбжезьно — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Вомбжезненский повят.
 Вомбжезьно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Вомбжезненский повят, Куявско-Поморское воеводство.